Aladino Valoti – ex calciatore italiano.
Gianluca Valoti – ex ciclista professionista italiano.
Paolo Valoti – ex ciclista professionista italiano.
Mattia Valoti – calciatore italiano.